Нерд, или нёрд ( — «зануда», «ботаник»), — стереотип человека, чрезмерно глубоко погружённого в умственную деятельность, исследования вместо разумного разделения времени на работу и прочие аспекты общественной и частной жизни. С 1980-х по 2000-е годы слово постепенно стало входить в русский язык.

Существует стереотип о внешности типичного нерда: застёгивающиеся карманы, очки на тесёмке, толстая клетчатая рубашка и просторные штаны.

Образ стереотипного нёрда эксплуатирует известный обозреватель видеоигр Джеймс Рольф, он же The Angry Video Game Nerd. В своих роликах он одевается в типичный «нёрдовский» костюм (в реальной жизни Джеймс — металлист и не носит подобное).

См. также 
 Нерды в мультсериале «Южный Парк»
 Гик
 Дарья Моргендорффер
 Гермиона Грейнджер
 Синий чулок
 White & Nerdy
 Теория Большого взрыва (телесериал)
 The Angry Video Game Nerd
 The Far Side

Примечания

Литература 
 Bucholtz, Mary. «„Why be normal?“: Language and identity practices in a community of nerd girls». — Language in Society (1999), 28: 203—223. Cambridge University Press.
 
 
 
 Nugent, Benjamin. American Nerd: The Story of My People. — 2008. — ISBN 978-0-7432-8801-9
 Newitz, A. & Anders, C. (Eds). She’s Such a Geek: Women Write About Science, Technology, and Other Nerdy Stuff. — Seal Press, 2006.

Нерд-культура
Стереотипы
Уничижительные обозначения людей
Компьютерная культура
Антиинтеллектуализм